Ziyang kan syfta på följande orter i Kina:

Ziyang, en stad på prefekturnivå i Sichuan-provinsen;
Ziyang, Ankang, ett härad i Shaanxi-provinsen;
Ziyang, Yiyang, ett stadsdistrikt i Yiyang i Hunan-provinsen.

WP:Projekt Kina